Allsvenskan i handboll 1959/1960 vanns av IK Heim, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Lars Alexandersson, IFK Karlskrona/Hans Eriksson, GUIF (delad seger) - 18 matcher, 103 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1959
Sport i Sverige 1960
1959/1960
Handbollssäsongen 1959/1960